Rumford ist der Familienname folgender Personen:

 Brett Rumford (* 1977), australischer Profigolfer
 Kennerley Rumford (1870–1957), englischer Sänger
 „Graf Rumford“, Titel von Benjamin Thompson (1753–1814)

Rumford ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Rumford (Schottland)

in den Vereinigten Staaten:
 Rumford (Maine)
 Rumford (Rhode Island)
 Rumford (South Dakota)
 Rumford (Virginia)
 Rumford Center (Maine)
 Rumford Corner (Maine)
 Rumford Junction (Maine)
 Rumford Point (Maine)
 historischer Name von Concord (New Hampshire)

Fließgewässer:
 Rumford River, Fluss in Massachusetts

Siehe auch:
 Rumfordsuppe